Arnault Joubin, photographe français,
 Georges Joubin (1888-1983), peintre et dessinateur français,
 Louis Joubin (1861-1935), zoologiste français spécialiste des céphalopodes, à qui sont dédiés :
 Le Calmar de Joubin
 Les îlots Joubin aux Kerguelen

Patronyme français